Ричард Мартин Бейлз (; 21 июня 1946, Лондон — 17 декабря 2007, Белфаст) — британский литературовед, специалист по французской литературе и, главным образом, по творчеству Марселя Пруста.

Окончил Эксетерский университет, затем на протяжении года стажировался в Канзасском университете, занимаясь исследованием жизни и творчества композитора Рейнальдо Ана. Вернувшись в Великобританию, защитил в Королевском колледже диссертацию о средневековых аллюзиях и влияниях в творчестве Пруста, которая легла в основу его первой монографии «Пруст и Средние века» (; 1975). В дальнейшем выпустил в издательстве Оксфордского университета монографию «Брикбек: прототип „Под сенью девушек в цвету“» (; 1989), был редактором-составителем Кембриджского путеводителя по Прусту (; 2001). С 1973 г. преподавал в Университете Белфаста, с 1996 г. профессор.

Примечания

Ссылки 
 Professor Richard Bales: Leader in Proust studies : [Некролог] // The Independent, 26 December 2007.

Литературоведы Великобритании
Родившиеся в 1946 году
Родившиеся 21 июня
Родившиеся в Лондоне
Умершие в 2007 году
Умершие 17 декабря
Умершие в Белфасте
Персоналии по алфавиту